Tr e TR podem significar:
 O código ISO 3166-1 para a Turquia
 Taxa referencial, uma taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil.
 Termo de referência, parte integrante de um contrato celebrado entre uma instituição e um fornecedor
 Tonelada de refrigeração, uma medida de potência de refrigeração.
 Toque retal
 Tomb Raider
 tr
 O código ISO 639 (alfa-2) para a língua turca
Desambiguação